

Zoologie 
 Sylvia, genre de passereau comprenant 25 espèces de fauvettes et parisomes.

Patronyme 

 Gaby Sylvia (1920-1980), actrice italienne.

Prénom

Toponyme 

 Rue Gaby-Sylvia, voie française du 11 arrondissement parisien ;
 Sylvia, astéroïde (87).
 Sylvia (Kansas)

Titres 

 Sylvia ou la Nymphe de Diane (1876), ballet de Louis Mérante et Léo Delibes ;
 Sylvia Scarlett (1936), film américain de George Cukor ;
 Sylvia (1952), roman français d’Emmanuel Berl ;
  (1961), film de Christopher Muir ;
 Sylvia (1965), film de américain de Gordon Douglas ;
  (1985), film néo-zélandais de Michael Firth ;
 Sylvia (2003), film britannique de Christine Jeffs.

Patronyme italien
Prénom féminin
Prénom latin
Homonymie de prénom
